Morten Solem (ur. 5 sierpnia 1980 w Trondheim) – norweski skoczek narciarski. W Pucharze Świata zadebiutował w 2000 w zawodach Kuopio, w których zajął 16. miejsce. Występował w barwach klubu Trondheim Skiklubb. W sezonie 2000/2001 wygrał trzykrotnie zawody Pucharu Kontynentalnego i został mistrzem Norwegii. W sezonie zimowym 2006/2007 Mortem zajął 2. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego, tracąc 2 punkty do austriackiego skoczka Balthasara Schneidera.

Swój rekord życiowy wynoszący 185,5 metra ustanowił w 2004 roku na skoczni mamuciej w Oberstdorfie.

Sportową karierę zakończył w roku 2007 i został trenerem kombinatorów norweskich w klubie Granåsen Ski Team.

Podczas zawodów Międzynarodowej Federacji Narciarskiej w skokach narciarskich pełni funkcję kontrolera sprzętu lub koordynatora zawodów.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2000/2001: 45.
 sezon 2001/2002: 67.
 sezon 2003/2004: 30.
 sezon 2004/2005: 41.
 sezon 2005/2006: 52.
 sezon 2006/2007: 42.

Miejsca w pierwszej dziesiątce chronologicznie 
  Liberec – 11 stycznia 2004 (7. miejsce)
  Sapporo – 5 lutego 2005 (8. miejsce)
  Sapporo – 6 lutego 2005 (8. miejsce)
  Zakopane – 20 stycznia 2007 (8. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2000/2001: 29.
 2003/2004: 27.
 2004/2005: 42.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2001: 23.
 2004: 35.
 2005: 38.
 2006: 41.
 2007: 55.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1980
Ludzie urodzeni w Trondheim